Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2017) war die zweite Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 20 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten und Kanada statt. Die Saison begann am 8. April in Homestead, Florida, und endete am 22. Oktober in Austin, Texas.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Crawford-Chassis F4-16, den HPD-2,0-Liter-K20C-Motor von Honda und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 9. Dezember 2016 in Indianapolis veröffentlicht. Mitte der Saison wurde für Ende Oktober eine weitere Runde in Austin zum Kalender hinzugefügt, dieses Rennwochenende fand im Rahmenprogramm zum Großen Preis der USA der Formel 1 statt. Es gab sieben Veranstaltungen auf fünf Strecken zu je zwei oder drei Rennen. Erstmals fand ein Rennen außerhalb der Vereinigten Staaten statt. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Braselton und Millville aus dem Kalender, neu aufgenommen wurden Alton, Austin, Clarington und Indianapolis.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017